Jméno a příjmení Santiago González nosí více osobností:

 Santiago González (politik) (1818–1887) – prezident Salvadoru v letech 1871–1876
 Santiago González (tenista) (* 1983) – mexický tenista.

Související články
 González